Корещина — топоним

Украина 
 Полтавская область
 Корещина — село,  Глобинский район
 Корещина — село,  Зеньковский район, ликвидировано в 1986 году